Схоластик:
 Схоластик – ученик в ордене иезуитов.
 Схоластик – устаревший вариант от схоласт, последователь схоластики.
 Схоластик – в системе средневекового образования руководитель школы при соборе или кафедры университета.
 Схоластик – в Восточной Римской империи времён Юстиниана чин адвоката; также когномен:
 Сократ Схоластик – историк IV/V веков.
 Евагрий Схоластик – юрист VI века.
 Схоластик — экзарх Равенны.

Примечания